Ebrima Camara ist der Name folgender Personen:

* Ebrima Camara (Fußballspieler) (* 1993), gambischer Fußballspieler 
 Ebrima Camara (Leichtathlet) (* 1996), gambischer Kurzstreckenläufer 
 Ebrima O. Camara, gambischer Politiker und Verwaltungsbeamter